Altona kan syfta på:

 850 Altona – en asteroid

Geografi

Australien 

 Altona, South Australia, ort, Barossa, 
 Altona, Victoria, Hobsons Bay,

Kanada 

 Altona, Manitoba, ort,

Sverige
Altona, Västerås kommun - ort i Västerås kommun

Tyskland 

 Hamburg-Altona, Hamburg,

USA 

 Altona, Illinois, Knox County, 
 Altona, Indiana, DeKalb County, 
 Altona, New York, Clinton County, 
 Altona, Colorado, Boulder County,